Albertaceratops é um gênero representado por uma única espécie de dinossauro ceratopsiano ceratopsido que viveu no Cretáceo, aproximadamente entre 84 a 71 milhões anos (Campaniano), no que hoje é a América do Norte. Seus restos mortais foram encontrados na Formação Oldman, Alberta no Canadá e Formação Rio Judith, Montana, Estados Unidos. A espécie-tipo é denominada Albertaceratops nesmoi.

Descoberta

Albertaceratops é conhecido a partir de um único crânio completo (TMP.2001.26.1) encontrado em agosto de 2001 e de fragmentos de crânio e pós-cranianos. Uma análise filogenética realizada por seu descritor, Michael J. Ryan, descobriu que é o centrossauro mais basal. Espécimes adicionais foram relatados de um leito ósseo na Formação Judith River de Montana, que é equivalente à Formação Oldman e diferenciada apenas pela fronteira Canadá-EUA. No entanto, estudos adicionais mostraram que esses restos vieram de um centrossauro diferente, Medusaceratops. Ambos os ceratopsídeos viveram durante o mesmo período de tempo, cerca de 77,5 milhões de anos atrás.

O nome específico, A. nesmoi, é derivado do nome de Cecil Nesmo, um fazendeiro que vive em Manyberries, Alberta, uma cidade de menos de 100 pessoas localizada 71 km ao sul de Medicine Hat. O fazendeiro foi assim homenageado em reconhecimento aos seus esforços para ajudar os caçadores de fósseis.

Descrição
Albertaceratops é incomum em combinar chifres de sobrancelhas longos com um crânio de outra forma típica da subfamília Centrosaurinae, já que os dinossauros deste clado normalmente possuem chifres de testa curtos, tendo portanto, uma leve semelhança dinossauros da outra principal subfamília ceratopsídea, a Chasmosaurinae. Sobre seu nariz havia uma crista óssea, similar aos dinossauros de Pachyrostra e em seu folho havia dois grandes ganchos que se projetavam para fora. Seu tamanho foi estimado em 5,8 metros e 3.500 kg.

Classificação
O cladograma apresentado a seguir segue uma análise filogenética de Chiba et al. (2017), que incluiu uma reavaliação sistemática de Medusaceratops lokii e inclui o Albertaceratops como um táxon irmão:

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2007